Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 5. и 6. марта у Спортској арени Ласло Пап у Будимпешти.

Титулу светске првакиње освојену у  Бирмингему 2003. бранила је Ашја Хансен из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 троскокашица из 22 земље.

Рекорди  
Стање 4. март 2004.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2004.

Сатница

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 14,30 м (КВ). Норму је испунило 12. такмичарки, па су свих 12 учетвове у финалу.,,,

Финале

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати СП 2004 на сајту ИААФ
 Резултати у троскоку за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани